Апостольский префектура Суйсяня () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Суйчжоу, Китай. Апостольская префектура Суйсяня распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Хубэй. Апостольская префектура Суйсяня подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

17 июня 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу Quo christiani, которой учредил апостольскую префектуру Суйсяня, выделив её из апостольского викариата Ханкоу (сегодня - Архиепархия Уханя).

Ординарии апостольской префектуры 

 священник Patrick Maurice Connaughton (1937 — 1951);
 Sede vacante — с 1951 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo christiani, AAS 30 (1938), стр. 5

Ссылки 

 Информация

Католические епархии Китая